Jméno a příjmení Václav Mrázek má více nositelů:

 Václav Mrázek (1925–1957) – český sériový vrah
 Václav Mrázek (1922) (1922 – 1984) – český fotbalista, útočník
 Václav Mrázek (fotbalista) (1911–1972) – československý fotbalista